Michal Papadopulos (en grec : ), né le  à Ostrava en Tchécoslovaquie, est un footballeur international tchèque d'origine grecque.Qui évolue au poste de défenseur central au MFK Karviná.

Biographie 

En , Mladá Boleslav signe un contrat de cinq ans avec le club néerlandais SC Heerenveen.

Statistiques

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe de Tchéquie en 2005 avec le Baník Ostrava.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international tchèque
Footballeur grec
Joueur du FC Baník Ostrava
Joueur de l'Arsenal FC
Joueur du Bayer Leverkusen
Joueur du FC Energie Cottbus
Joueur du Mladá Boleslav
Joueur du SC Heerenveen
Joueur du Jemtchoujina Sotchi
Joueur du FK Rostov
Joueur du Zagłębie Lubin
Joueur du Piast Gliwice
Joueur du Korona Kielce
Naissance à Ostrava
Naissance en avril 1985
Naissance en Tchécoslovaquie